Шамбон-сюр-Вуэз:

 Шамбон-сюр-Вуэз — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент коммуны — Крёз.
 Шамбон-сюр-Вуэз — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент кантона — Крёз.